Der Begriff Dazhao si bezeichnet folgende Tempel des tibetischen Buddhismus:

Jokhang (chin. 大昭寺), Lhasa, Tibet
Dazhao-Tempel (chin. 大召寺), Hohhot, Innere Mongolei